Naître ou ne pas naître peut faire reférence à :
Naître ou ne pas naître, une bande dessinée de 1994, mettant en scène Donald Duck, par Keno Don Rosa, aussi intitulée Si Donald n'existait pas ? ;
Naître ou ne pas naître, troisième épisode de la vingt-quatrième saison de la série télévisée d'animation Les Simpson diffusé en 2012.